Шмурло — фамилия. Известные носители:

 Шмурло, Августин (1821—?) — польский филолог и педагог.
 Шмурло, Владимир Францевич (1865—1931) — русский инженер-железнодорожник, эсперантист.
 Шмурло, Геннадий Францевич (1869—1926) — земский деятель, член Государственного совета.
 Шмурло, Евгений Францевич (1854—1934) — русский учёный-историк.
 Шмурло, Франц Иосифович (Осипович; 1805—1893) — генерал-майор, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство.

Примечания